Loewe 3NF
 Trzecia postać normalna (3NF)